Le terme handball peut désigner :

Sport 
 Le handball (prononcer "and(e)balle"), sport collectif où deux équipes s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire. Sens courant de handball en Europe. Aujourd'hui pratiqué en salle à sept joueurs, d'autres format existent ou ont existé :
 le handball à onze, pratiqué à onze joueurs en plein air sur un terrain de football. Si les premières compétitions internationales sont jouées avec ce format dans les années 1930, il est peu à peu abandonné dans les années 1960 au profit de sa version à 7 joueurs.
 le sandball et le beach handball, deux versions du handball sur plage.
 le handball tchèque, aussi appelé handball national en Tchéquie, est un sport d'équipe se jouant à sept.
 Le handball gaélique, sport proche du squash ou de la pelote basque
 Le handball américain, sport dérivé du handball gaélique, sens courant du terme handball aux États-Unis
 Le handball frison, un sport de balle joué avec un gant. Il est surtout joué dans les Pays-Bas. C'est un jeu de gagne-terrain proche de la balle pelote.

Jeu vidéo 
 handball, un jeu vidéo de handball sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey.